XMAG es una revista digital e impresa bajo demanda para jóvenes-adultos publicada mensualmente por Tride Agency. Creada en 2019 en Argentina, era originalmente llamada INXCSS. Más tarde por su traslado a España, se modificó la marca a XMAG. Desde abril de 2022, C'mon producciones ya no pertenece a la sociedad.

Historia 
Desde su nacimiento en Argentina como INXCSS fue publicada en un formato digital y su editor en jefe es Ignacio Ferreyra Lugo hasta el día de hoy. El público objetivo de la revista son los jóvenes de entre 17 y 34 años aunque también trata temas para un público más adulto. 

Desde 2020 la revista solo se publica para el mercado español aunque su principal fuente de lectores se encuentran en España, México y Argentina.

Portadas 

Las personalidades más destacadas que han aparecido en XMAG incluyen Kiernan Shipka, Rebecca Black, Maggie Civantos, Maite Perroni, Alejandro Speitzer, Mina El Hammani, Mau y Ricky, Abraham Mateo, Edvin Ryding, Ana Mena, Omar Rudberg,Belinda y Blanca Suárez.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 Instagram Oficial
 Canal de Youtube

Revistas de moda
Revistas para jóvenes
Publicaciones fundadas en 2019
Revistas de España del siglo XXI